BoXoN
Boxon Records
Maison close